«Баффало Биллс» () — профессиональный футбольный клуб, выступающий в Восточном дивизионе Американской футбольной конференции Национальной футбольной лиги. Команда была образована 28 октября 1959 года в качестве одного из членов Американской футбольной лиги, первым её владельцем был бизнесмен и бывший акционер клуба «Детройт Лайонс» Чарльз Уилсон. Он скончался 25 марта 2014 года, а в октябре того же года новым собственником команды стал владелец клуба НХЛ «Баффало Сейбрз» Терренс Пегула.

С момента основания команда провела шестьдесят сезонов. В АФЛ «Биллс» выступали до объединения лиги с НФЛ, состоявшегося в 1970 году. В 1964 и 1965 годах команда под руководством Лу Сейбана дважды подряд становилась победителем чемпионата. Основные успехи «Баффало» связаны с ним, а также с Чаком Ноксом и Марвом Леви. Последний возглавял клуб с 1986 по 1997 год, когда «Биллс» шесть раз становились победителями дивизиона и четыре года подряд играли в Супербоуле.

На протяжении первых тринадцати лет существования команды её домашней ареной был «Уор-Мемориал-стэдиум». В 1973 году Биллс переехали на «Рич-стэдиум», расположенный в Орчард-Парк, юго-восточном пригороде Баффало. С 1998 по 2015 год стадион носил имя Ральфа Уилсона. В настоящее время арена называется «Хаймарк Стэдиум».

Легенда 
Цветовые обозначения:

Условные обозначения:
 MVP СБ — Самый ценный игрок Супербоула
 MVP AP — Самый ценный игрок НФЛ по версии Associated Press
 ИГН — Игрок года в нападении по версии Associated Press
 ИГЗ — Игрок года в защите по версии Associated Press
 НГН — Новичок года в нападении по версии Associated Press
 НГЗ — Новичок года в защите по версии Associated Press

 Прочерк в графах «Плей-офф» и «Награды» обозначает отсутствие выступлений команды и указанных индивидуальных наград по итогам сезона.

Статистика по сезонам

Суммарная статистика выступлений 
На момент окончания сезона 2021 года, данные приведены с учётом игр плей-офф

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Баффало Биллс